Eredivisie 2020/2021   była 65. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Holandii. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 12 września 2020 do 16 maja 2021 rozegrały 34 kolejki meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Eredivisie i w Lidze Konferencji Europy. 
Mistrzostwo po raz drugi z rzędu, a trzydziesty piąty w historii zdobył Ajax Amsterdam.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Ligę Konferencji Europy 
Feyenoord wygrał 2-0 z Utrecht finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2021/2022.

Drabinka

Półfinały

Finał

Baraże o Eredivisie 
NEC Nijmegen wygrał 2-1 z NAC Breda finał baraży o miejsce w Eredivisie na sezon 2021/2022, rozegrany między sześcioma drużynami Eerste Divisie i jedną z Eredivisie.

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: transfermarkt

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Eredivisie 2020/2021 - rsssf
 Eredivisie 2020/2021 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa KNVB
 Strona domowa Eredivisie

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2020 w Holandii
2021 w Holandii